Melby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Melby Kirke (Halsnæs Kommune) – en kirke i Melby Sogn i Halsnæs Kommune
 Melby Kirke (Nordfyns Kommune) – en kirke i Melby Sogn i Nordfyns Kommune